Butze steht für:

 Bude (umgangssprachlich)
 eine Bettnische oder eine enge Kammer, siehe Alkoven (Bettnische)
 eine Kinderschreckfigur, siehe Butzemann
 ein Schwellkopp beim Mainzer Rosenmontagsumzug

Butze ist der Familienname folgender Personen:
 Nuscha Butze (1860–1913), deutsche Schauspielerin und Theaterdirektorin in Berlin
 Otto Butze (1891–1978), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Butz
 Butzen
 Bucze
 Putze